

Kapcsolódó lapok 
 Kémiai képlet
 Vegyületek összegképlete
 Szerves vegyületek listája

Kémiai listák